Яков Сергеевич Флоренсов (1811—1858) — директор Таганрогской мужской гимназии (1841—1850).

Биография 
Окончил кандидатом Московскую духовную академию. 

В 1830—1831 годах служил младшим учителем арифметики в Казанской гимназии. Затем был инспектором Тверской гимназии. С 5 сентября 1839 года был помощником инспектора Ришельевского лицея в Одессе. 

С 1841 по 1850 год работал директором Таганрогской мужской гимназии. При нём было закончено строительство нового здания таганрогской гимназии.

Примечания

Источники 
 Неизвестный С. А. Флоренсов Яков Сергеевич // Таганрог. Энциклопедия. — Таганрог: Антон, 2008. — С. 759. — ISBN 978-5-88040-064-5.
 Письма Н. Н. Булича М. Ф. Де-Пуле // Наше Наследие.

Выпускники Московской духовной академии
Персоналии:Ришельевский лицей
Директора Таганрогской гимназии